Vass Károly (1896–1953) operatőr
 Vass Károly (1921–1987) rendező, színházi igazgató
 Vass Károly (1944–2021) válogatott magyar kézilabdázó, olimpikon